Patricio Castillo puede referirse a: 

Patricio Castillo (1940-2021), actor chileno-mexicano. 
Patricio Castillo (1946-), cantautor chileno.